Управления империи Тан — система государственных учреждений типа  — Управление. Выполняли образовательные и хозяйственные функции.

Управления составляли третий (четвёртый, если считать цензорат) эшелон органов управления империей, наряду с министерствами — шэнами (省) и приказами сы (寺).

Внеранговые вспомогательные служащие, в общем случае, не указываются.

Шесть Управлений

Гоцзыцзянь  Управление княжеских сыновей 
Это учреждение было настоящим университетом чиновников-конфуцианцев. В империи было довольно много учебных заведений, но по количеству студентов лидировали училища сюэ в составе гоцзыцзяня.

 1 Цзизцзю  Возливатель жертвенного вина: сопровождающий 3-й ранг.
Возглавляет управление, занимается всеми его делами. Название должности объясняется тем, что цзизцю проводил церемонию возливания жертвенного вина Конфуцию.
 2 Сые  Ведающие занятиями: сопровождающий 4-й низший ранг.
 1 Чэн  Помощник: сопровождающий 6-й низший ранг.
Ведает текущими делами.
 1 Чжубу  Регистратор: сопровождающий 7-й низший ранг.
Занимался печатями. Контролировал учебный процесс, отчислял нерадивых учеников.
 1 Луши  Секретарь: сопровождающий 9-й низший ранг.

Гоцзысюэ  Училище княжеских сыновей 
В этом училище получали классическое образование:
По мужской линии: сыновья и внуки чиновников 3—1 рангов, гогунов (國公), правнуков лиц 2—1 рангов. Иногда список немного расширяли, например, для сыновей столичных чиновников 4-го ранга с наградным 3-м и т. д.
Всего до 300 студентов, 5 групп по 60 человек. Каждая группа специализировалась на одной из пяти книг канона. К 808 году было открыто Лоянское отделение.

Во всех училищах были одинаковые правила обучения, сдачи экзаменов и поднесения обязательных подарков учителю.

В училищах обучаются и представители «варварских» стран, обычно сыновья и младшие братья правителей и аристократов. В лучшие годы Тан в училищах было около 8000 студентов иностранцев, неясно, числились ли они в основном составе студентов.

 5 Боши  Знатоки: основной 5-й высший ранг.
 5 Чжуцзяо  Пособники обучению: сопровождающий 6-й высший ранг.
 4 Чжицзяна  Дежурный толкователь: ранг неизвестен.
Помогали обучению, растолковывая для студентов трудные места книг.
 10 У Цзин Боши  Знатоки 5 канонов: основной 5-й высший ранг.
По два учёных на каждую книгу У-Цзина.

Тайсюэ  Великое училище 
В этом училище получали классическое образование:
По мужской линии: сыновья и внуки чиновников 5—3 рангов, цзюньгунов и сяньгунов (郡縣公), правнуков лиц сопровождающего 3-го ранга. Иногда список немного расширяли: для родственников степени «цзи» служивших чиновников 5-го ранга, сыновей наградных чиновников 3—1 ранга с пожалованием.

Всего до 500 студентов, 5 групп по 100 человек.

 6 Боши  Знатоки: основной 6-й высший ранг.
 6 Чжуцзяо  Пособники обучению: сопровождающий 7-й высший ранг.

Гуавэньгуань  Институт Углублённого познания словесности 
Создан в 751 году. Готовили любых студентов управления к экзаменам на степень «цзиньши» (進士, доктор наук).

Всего до 60 студентов в Чанъани и 10 в Лояне.

 4 Боши  Знатоки: ранг не указан.
 2 Чжуцзяо  Пособники обучению: ранг не указан.

Сымэньгуань  Институт 4 врат 
В этом училище получали классическое образование:
По мужской линии: сыновья чиновников 7—5 рангов, аристократов хоу, бо, цзы, нань, сыновья свободных простолюдинов (庶人). Иногда список немного расширяли: сыновья наградных чиновников 4—3-го ранга без пожалований.

Всего до 300 студентов в Чанъани, 50 в Лояне, данные за 800-е года. Ранее 500 студентов детей чиновников и аристократов и 800 простолюдинов. Простолюдины, поступившие в училище, звались «выдающиеся ученики» (俊士生), так как они поступали без протекции.

 6 Боши  Знатоки: основной 7-й высший ранг.
 6 Чжуцзяо  Пособники обучению: сопровождающий 8-й высший ранг.
 4 Чжицзяна  Дежурный толкователь: ранг неизвестен.

Люйсюэ  Правовое училище 

В этом училище получали образование в области законов уголовных, общих, нормативных, внутриведомственных, и прецедентного судебного права:
сыновья чиновников 8—9 рангов, сыновья свободных простолюдинов (庶人).

Всего до 50 студентов. К 806 году было только 20 в Чанъани и 5 в Лояне.

 3 Боши  Знатоки: сопровождающий 8-й низший ранг.
 1 Чжуцзяо  Пособники обучению: сопровождающий 9-й низший ранг.

Шусюэ  Каллиграфическое училище 

Студентов обучали тонкостям письменности:
сыновья чиновников 8—9 рангов, сыновья свободных простолюдинов (庶人).

Всего до 30 студентов. К 800 году было только 10 в Чанъани и 3 в Лояне.

 2 Боши  Знатоки: сопровождающий 9-й низший ранг.
 1 Чжуцзяо  Пособники обучению: ранг неизвестен или отсутствует.

Сюаньсюэ  Счётное училище 

Студентов обучали математике по классическим китайским учебникам:
сыновья чиновников 8—9 рангов, сыновья свободных простолюдинов (庶人).

Всего до 30 студентов. К 800 году, было только 10 в Чанъани и 2 в Лояне.

 2 Боши  Знатоки: сопровождающий 9-й низший ранг.
 1 Чжуцзяо  Пособники обучению: ранг неизвестен или отсутствует.

Шоуфуцзянь  Управление малых припасов 
Управление занималось мастерскими, изготавливавшими предметы для императорского дворца, ритуальные принадлежности и т. д.

 1 Цзянь  Управитель: сопровождающий 3-й ранг.
Возглавляет управление, занимается всеми его делами.
 2 Шаоцзянь  Младшие управители: сопровождающий 4-й низший ранг.
 6 Чэн  Помощник: сопровождающий 6-й низший ранг.
Ведает текущими делами, в частности следили за поступлением и расходом сырья.
 2 Чжубу  Регистратор: сопровождающий 7-й низший ранг.
 2 Луши  Секретарь: сопровождающий 9-й высший ранг.

Чжуншаншу  Срединный высший отдел 
В мастерских изготавливали яшмовые таблицы для храмов предков, яшмовые кольца, предметы обихода императора, для императрицы и младших жён: одежда, украшения, резные и инкрустированные предметы, цветные шелка.

 1 Лин  Начальник: сопровождающий 7-й низший ранг.
 2 Чэн  Помощники: сопровождающий 8-й низший ранг.
 4 Цзяньцзо  Управляющие работами: сопровождающий 9-й низший ранг.

Цзо шаншу  Левый высший отдел 
В мастерских изготавливали веера из перьев фазана, пологи, зонты, колесницы, ручные повозки. Для императора, императрицы, младших жён, наследника и его жены, ванов, гунов и их жён.

 1 Лин  Начальник: сопровождающий 7-й низший ранг.
 5 Чэн  Помощники: сопровождающий 8-й низший ранг.
 6 Цзяньцзо  Управляющие работами: сопровождающий 9-й низший ранг.

Ю шаншу  Правый высший отдел 
В мастерских изготавливали сбрую для императорских коней, украшения для коней, шатров и навесов для чиновников от 5-го ранга и выше. Мечи, секиры, доспехи и шлема, бумага и кисти, циновки и обувь. Выделка кожи и шерсти.

 2 Лин  Начальник: сопровождающий 7-й низший ранг.
 4 Чэн  Помощники: сопровождающий 8-й низший ранг.
 6 Цзяньцзо  Управляющие работами: сопровождающий 9-й низший ранг.

Чжижаньшу  Ткацко-красильный отдел 
В мастерских изготавливали официальные головные уборы, шнуры для поясных подвесок печатей, шёлка и краски.

 1 Лин  Начальник: основной 8-й низший ранг.
 2 Чэн  Помощники: основной 9-й низший ранг.
 6 Цзяньцзо  Управляющие работами: сопровождающий 9-й низший ранг.

Чжанъешу  Литейный отдел 
В мастерских выплавляли золото, серебро, медь, железо. Обрабатывали яшму. Из этих материалов делали различные изделия. Также покрывали их глазурью.

 1 Лин  Начальник: основной 8-й высший ранг.
 2 Чэн  Помощники: основной 9-й высший ранг.
 2 Цзяньцзо  Управляющие работами: сопровождающий 9-й высший ранг.

Чжу ецзянь  Подуправления литейных мастерских 
В мастерских выплавляли оружие из железа для армии и сельскохозяйственные орудия для крестьян земледельческих поселений и т. д..
В каждом:
 1 Лин  Начальник: основной 7-й низший ранг.
 1 Чэн  Помощники: сопровождающий 8-й высший ранг.
 4 Цзяньцзо  Управляющие работами: сопровождающий 9-й низший ранг.

Чжу чжуцяньцзянь  Монетные подуправления 
В каждом:
 1 Цзянь  Управитель.
 2 Фу Цзяня  Товарищи управителя.
 1 Чэн  Помощник.
 1 Цзяньцзо  Управляющий работами.

7 подуправлений находилось в империи. Между 841 и 846 добавили ещё одно. К 847 или немного позже 3 управления упразднили.

Необычно, что танское правительство передало изготовление монет в ведение начальников округов (刺史) и военных наместников (都督). Соответственно, они назначали чиновников двора из своих подчинённых.

Хушицзянь  Подуправления внешнеторговых рынков 
Подуправления создавались при рынках для торговли с иноземцами.
 
В каждом:
 1 Цзянь  Управитель: соопровождающий 6-й низший ранг.
 1 Чэн  Помощник: основной 8-й низший ранг.

Цзянцзоцзянь  Строительное управление 
Управление занималось всевозможными строительными работами во дворце императора и за его пределами.

 1 Цзянь  Управитель: сопровождающий 3-й ранг.
Возглавляет управление, занимается всеми его делами.
 2 Шаоцзянь  Младшие управители: сопровождающий 4-й низший ранг.
 4 Чэн  Помощник: сопровождающий 6-й низший ранг.
Ведает текущими делами, в частности при производстве больших работ получали приказ императора на их начало. При малых работах получали бирку из шаншушэна.
 2 Чжубу  Регистратор: сопровождающий 7-й низший ранг.
Кроме прочего, занимались снабжением персонала продовольствием и выплатой жалования.
 2 Луши  Секретарь: сопровождающий 9-й высший ранг.

Цзо сяошу  Левый отдел 
Производил столярные работы. Изготавливали рамы для музыкальных инструментов и, что считалось не столь значительным, деревянные детали для оружия. Производил строительство деревянных построек от императорских покоев до государственных складов.

 2 Лин  Начальник: сопровождающий 8-й низший ранг.
 1(?) Чэн  Помощник: основной 9-й низший ранг.
 10 Цзяньцзо  Управляющие работами: сопровождающий 9-й низший ранг.

Ю сяошу  Правый отдел 
Производил строительство из глины, штукатурил, обмазывал, красил и белил. Рыл сточные канавы и уборные. Известно, что отдел использовал стройматериалы, закупавшиеся у частных лиц на рынках.

 2 Лин  Начальник: основной 8-й низший ранг.
 3 Чэн  Помощники: основной 9-й низший ранг.
 10 Цзяньцзо  Управляющие работами: сопровождающий 9-й низший ранг.

Чжунсяошу  Срединный отдел 
Строил корабли, колесницы, некоторые виды вооружения. Производит утварь и предметы обихода, в том числе обеспечивал поездки императора необходимыми деревянными предметами, как подпорки для шатров.

 1 Лин  Начальник: сопровождающий 8-й низший ранг.
 3 Чэн  Помощники: основной 9-й низший ранг.
 4 Цзяньцзо  Управляющие работами: сопровождающий 9-й низший ранг.

Чжэньгуаньшу  Гончарно-камнерезный отдел 
Отдел занимался гранением камней, их шлифованием. Производил керамику, каменные гонги и т. п. Статуи людей и животных, каменные стелы, колонны, жернова и молотилки для зерна, вазы и амфоры. Изготавливал, по распоряжению императора, регали минци (明器), которые он передавал аристократам при пожалованиях земли.

 1 Лин  Начальник: сопровождающий 8-й низший ранг.
 2 Чэн  Помощники: основной 9-й низший ранг.
 4 Цзяньцзо  Управляющие работами: сопровождающий 9-й низший ранг.

Байгунцзянь Подуправления всевозможных работ и т. д. 
Разбросаны по стране: Байгунцзянь Подуправления всевозможных работ , Цзюгу , Кугу (庫谷), Сегу (斜谷), Тайинь (太陰), Иянцзань (伊陽監).

Все они занимались валкой леса для строительства, сбором и заготовкой лесоматериалов.

В каждом:

 1 Цзянь  Управитель: основной 7-й низший ранг.
 1 Фу Цзянь  Товарищ управителя: сопровождающий 7-й низший ранг.
 1 Чэн  Помощники: основной 8-й низший ранг.
 4 Цзяньцзо  Управляющие работами: сопровождающий 9-й низший ранг.

Цзюньцицзянь  Управление армейского снаряжения 
Управление занималось изготовлением и ремонтом оружия и доспехов, которые затем передавались в вэйвэйсы на военные склады.

 1 Цзянь  Управитель: основной 4-й высший ранг.
Возглавляет управление, занимается всеми его делами.
 1 Чэн  Помощник: основной 7-й высший ранг.

 1 Чжубу  Регистратор: основной 8-й низший ранг.

 1 Луши  Секретарь: сопровождающий 9-й низший ранг.

Нуфаншу  Самострельный двор 
Несмотря на название, изготавливал пехотные и кавалерийские копья, пики, луки, стрелы, щиты, самострелы, клинковое оружие. Также изготовляли части оружия и ремонтировали использованное.

 1 Лин  Начальник: основной 8-й низший ранг.
 1 Чэн  Помощник: основной 9-й низший ранг.
 2 Цзяньцзо  Управляющие работами: сопровождающий 9-й низший ранг.

Цзяфаншу  Доспешный двор 
Изготавливал и ремонтировал латы и шлема, шнуровки и перевязи для доспехов, изделия из рогов и жил.

 1 Лин  Начальник: основной 8-й низший ранг.
 1 Чэн  Помощник: основной 9-й низший ранг.
 2 Цзяньцзо  Управляющие работами: сопровождающий 9-й низший ранг.

Душуйцзянь  Водоустроительное управление 
Управление занималось надзором за водоёмами (совместно с местной властью), содержало переправы, мосты, каналы, дамбы, плотины, рвы. Следило за соблюдением правил рыболовства и мелиорацией.

 2 Шичжо  Уполномоченный: основной 5-й высший ранг.
Возглавляет управление, занимается всеми его делами.
 2 Чэн  Помощник: сопровождающий 7-й высший ранг.
Ведали текущими делами
 1 Чжубу  Регистратор: сопровождающий 8-й низший ранг.
Следил за соблюдением правил водного транспорта и рыбной ловли.

Хэцюйшу  Отдел рек и каналов 
Отдел содержал реки и каналы, плотины, рвы, насыпи, дамбы. Следил за рыбной ловлей (например, были сезоны, когда рыбу, в некоторых местах, не ловили) и заготовлением рыбы. Также поставлял рыбу для жертвоприношений, в шаншицзюй, чжуншушэн, мэньсяшэн. Открывал и закрывал шлюзы на каналах и протоках.

 1 Лин  Начальник: основной 8-й низший ранг.
 1 Чэн  Помощник: основной 9-й высший ранг.
 6 Хэтиечжэ  Обходчик рек и насыпей: основной 8-й низший ранг.
Следили за целостностью дамб и насыпей, правильной работой каналов и протоков и рыболовством.

Чжу цзинь  Все переправы 
На каждой переправе было своё подуправление, которое следило и управляло переправой, и судами-паромами. Также обслуживало мосты, хотя в этом могли помогать и местные жители, имеющие награды или почётные должности.

 1 Лин  Начальник: основной 9-й высший ранг.
 2 Чэн  Помощник: сопровождающий 9-й низший ранг.

Литература

Примечания 

Бюрократия Танской империи